Czerniaków :

Toponyme 
 Czerniaków (Łódź),  localité polonaise de la gmina de Goszczanów

Patronyme 
 Adam Czerniaków (1880-1942), ingénieur et publiciste polonais